Громадск — посёлок в Уярском районе Красноярского края, административный центр и единственный населённый пункт Громадского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра города Уяр.

Климат 
Климат резко континентальный. Среднемесячная температура воздуха июля составляет +19 °C, а самого холодного месяца — января −16 °C. Средняя продолжительность безморозного периода — 120 дней, с температурой +10 °C — 114 дней, средняя дата последнего заморозка — весной 22 июня, первого, осенью — 20 сентября. Продолжительность безморозного периода 95-116 дней. Годовая сумма осадков составляет до 430—680 см, причём большая часть их выпадает в тёплый период года.

История 
Громадскую заимку (ставшую позднее посёлком) основал в XIX веке польский дворянин Константин Громадский.

Население 
Постоянное население составляло 2046 человек в 2002 году (92 % русские), 2049 — в 2010.

Инфраструктура 
Исправительная колония № 16 (предназначенная для содержания лиц мужского пола, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы) и щебёночный карьер.

Примечания 

Населённые пункты Уярского района